Правительства Российской Федерации под председательством С. В. Степашина действовало в период с 21 мая по 9 августа 1999 года.

Структура Правительства была утверждена 25 мая 1999 года.

Список министерств, действовавших в 1999 году, см. в статье Структура федеральных органов исполнительной власти (1994—2000).

Новые Министерства 
Курсивом выделены ведомства, подвергшиеся реорганизации (преобразованию, объединению, разделению) или упразднению в течение периода деятельности данного состава Правительства.

 Министерство по делам федерации и национальностей Российской Федерации (преобразовано из Министерства национальной политики Российской Федерации с передачей ему части функций реорганизуемого Министерства региональной политики Российской Федерации)
 Министерство образования Российской Федерации (преобразовано из Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации)
 Министерство региональной политики Российской Федерации преобразовано в Государственный комитет Российской Федерации по делам Севера
 Министерство Российской Федерации по физической культуре, спорту и туризму
 Министерство Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций

Члены Правительства 
Наименования должностей членов Правительства приводятся так, как они официально именовались.

Примечания

См. также 
 Комиссия Правительства Российской Федерации по оперативным вопросам

Ссылки 
 Правительство Степашина  на сайте «Политика»
 Правительство Степашина — сайт «Проект WMS»
 Госдума одобрила назначение Сергея Степашина Председателем Правительства
 Gazeta.RU от 26.05.1999: Новое правительство России почти сформировано 

Степашин
1999 год в России
Степашин